Jongh, de Jongh oder DeJongh ist der Familienname folgender Personen:

 Andrée de Jongh (1916–2007), belgische Krankenschwester und Fluchthelferin im Zweiten Weltkrieg
 Don C. DeJongh (1937–2011), US-amerikanischer Chemiker
 Emily de Jongh-Elhage (* 1946), Politikerin der Niederländischen Antillen (Party for the Restructured Antilles)
 Grietje de Jongh (1924–2002), niederländische Sprinterin
 Juan de Jongh (* 1988), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 John de Jongh (* 1957), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur
 Ralph de Jongh (* 1975), niederländischer Singer-Songwriter, Gitarrist und Mundharmonikaspieler
 Samuel Elzevier de Jongh (1898–1976), niederländischer Pharmakologe
 Steven de Jongh (* 1973), niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Jong
 Jonghe